Womelsdorf kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Womelsdorf (Pennsylvania)
Womelsdorf (Coalton) (West Virginia)
Womelsdorf (Erndtebrück)